

Film 
 Exposed (1938), een Amerikaanse dramafilm uit 1938 met Glenda Farrell
 Exposed (1947), een Amerikaanse misdaadfilm uit 1947 met Adele Mara
 Exposed (1983), een Amerikaanse dramafilm uit 1983 met Nastassja Kinski en Harvey Keitel
 Exposed (2003), een Amerikaanse onafhankelijke comedy uit 2003 met Brenda Strong
 Exposed (2011), een Canadese televisiefilm uit 2011 met Jodi Lyn O'Keefe
 Exposed (2012), een Amerikaans-Canadese thriller uit 2012 met Will Janowitz
 Exposed (2015), een Amerikaanse televisiefilm uit 2015 met Mary Elizabeth Winstead
 Exposed (2016), een Amerikaanse thriller uit 2016 met Keanu Reeves

Televisie 
 "Exposed" (Heroes), een aflevering uit 2009 van de televisieserie Heroes

Muziek 
 Exposed (Mike Oldfield), een live-dubbelalbum uit 1979 van de Britse popmusicus Mike Oldfield
 Exposed (Kiss), een video-album uit 1987 van de Amerikaanse rockband Kiss
 Exposed (Vince Neil), een soloalbum uit 1993 van de Amerikaanse Mötley Crüe-frontman Vince Neil
 Exposed (Adrian Wagner), een verzamelalbum uit 1995 van de Britse muzikant Adrian Wagner
 Exposed (My Velma), een muziekalbum uit 1998 van de Vlaamse rockgroep My Velma
 Exposed (Kristinia DeBarge), een album uit 2009 van de Amerikaanse singer-songwriter Kristinia DeBarge